Der Battle of the Giants ist ein jährlich ausgetragener Fußballwettbewerb für Vereine der größten Provinzen aus Fidschi unter Aufsicht der Fiji Football Association.

Erstmals ausgetragen wurde das Turnier 1978, um eine weitere Geldquelle für die fidschianischen Verein zu schaffen. Die Idee hierfür stammte von J.D. Maharaj. Dies war das erste Mal, dass ein Fußballwettbewerb auf Fidschi von einem Sponsor finanziert wurde. 1987 war das einzige Jahr, indem das Turnier nicht ausgetragen wurde. Grund hierfür war ein Militärputsch.

Modus
Die zehn besten Provinzen nehmen an dem Battle of the Giants teil. Aktuell sind dies die Vereine aus den Provinzen Ba, Labasa, Lautoka, Nadi, Nadroga, Nasinu, Navua, Rewa, Suva und Tavua. Die zehn Teams werden in zwei Gruppen mit jeweils fünf Vereinen aufgeteilt. Jeder Club spielt einmal gegen jeden anderen der Gruppe. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Halbfinalspiele.

Alle Turniere

Die besten Teams

Weblinks
Ergebnisse und Statistiken

Fußballwettbewerb in Fidschi